Австрийският императорски химн () със заглавие Боже, пази император Франц (Gott erhalte Franz den Kaiser) е химнът, посветен на Франц II, император на Свещената римска империя и по-късно на Австрийската империя.

Текстът е дело на Лоренц Леополд Хашка (1749 – 1827), а мелодията е на видния композитор Йозеф Хайдн. Музиката на Хайдн е използвана и в други произведения: класически творби, християнски химни, университетски химни и като мелодия на Химна на Германия.

Текст и музика 
Звуковият файл, изсвирен на пиано, използва хармонията, която Хайдн по-късно в 1797 година прилага за версията на песента за струнен квартет.

Преводът на стиха от файла вдясно е:

Боже, пази Франц императора, нашия добър император Франц!
Да живее Франц императорът в най-яркия блясък на блаженството!
Нека лаврови клонки цъфтят за него, където и да отива, като почетен венец.

Боже, пази Франц императора, нашия добър император Франц!

История 
Химнът е написан по време, когато Австрийската империя е заплашена от Франция и патриотичните настроения в имеприята са приповдигнати. Генезисът на химна е разказан в 1847 година от Антон Шмид, който по това време е уредник в Австрийската национална библиотека във Виена. Химнът за пръв път е изпълнен пред импреатор Франц на неговия рожден ден на 12 февруари 1797 година. Той бързо става популярен и неофициално става първият химн на Австрийската империя.

Пълен текст

Оригинална версия (1797)

Бележки 

Химни на Австрия
Свещена Римска империя
Австрийска империя
Австро-Унгария